Le due facce dell'amore – album del 1971 di Gino Paoli
La due facce dell'amore – serie televisiva italiana del 2010